Jako svatá Alžběta může být označováno vícero osob. Z nich se pak odvozují i další názvy institucí, míst a sídel:

Svaté 
 sv. Alžběta (matka Jana Křtitele)

 sv. Alžběta Durynská (též Alžběta Uherská; 1207–1231) – uherská princezna a řeholnice
 sv. Alžběta Francouzská (též sv. Isabela Francouzská; 1225–1270) – francouzská princezna a řeholnice
 sv. Alžběta Portugalská (1271–1336) – portugalská královna a řeholnice
 sv. Alžběta z Reutu (1386–1420)
 sv. Alžběta ze Schönau (1129–1164) – německá řeholnice
 sv. Alžběta Chong Chong-Hye
 sv. Alžběta Qin Bianzhi
 sv. Elizabeth Ann Seton (též Alžběta Setonová; 1774–1821) – americká řeholnice
sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (1880–1906) – francouzská bosá karmelitka

 sv. Alžběta Ruská (1864–1918) – ruská velkokněžna a řeholnice zavražděná bolševiky

Blahoslavené 
 bl. Alžběta Achlin Bona
 bl. Alžběta Terezie Consolin
 bl. Alžběta Canori Mora
 bl. Alžběta Picenardi
 bl. Alžběta Renzi
 bl. Alžběta Ferrer Sabriá
 bl. Alžběta Vendramini
 bl. Alžběta Vérolot

Kaple a kostely 

 Kaple svaté Alžběty – kaple zasvěcená některé svaté Alžbětě
 Kostel svaté Alžběty – kostel zasvěcený některé svaté Alžbětě
 Katedrála svaté Alžběty (zasvěcený Alžbětě Durynské)
 Kostel svaté Alžběty (Marburg) (zasvěcený Alžbětě Durynské)

Nemocnice 
 nemocnice svaté Alžběty Praha (též Nemocnice svaté Alžběty Na Slupi)

Ostatní 
 Řád svaté Alžběty – řád nemocničních sester pojmenovaný na počest Alžběty Durynské
 Svatá Alžběta (Banát) – zaniklá česká vesnice v Banátu
 Přírodní rezervace Svatá Alžběta – chráněné území v CHKO Křivoklátsko u obce Městečko

Literatura

Související články 
 Alžběta

Alžběta